Lauzier peut faire référence à :

Patronyme 
 Fanny Lauzier (1974-), actrice québécoise de télévision ;
 Gérard Lauzier (1932-2008), réalisateur et auteur français de bande dessinée.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme